Exp est un nom qui peut désigner :
 Exp, un groupe de danse.

Exp ou EXP est une abréviation qui peut désigner :
 fonction exponentielle, en mathématiques ;
 EXPTIME, une classe de complexité ;
 expéditeur, la personne envoyant une communication ;
 date d'expiration, pour les produits alimentaires ou les médicaments.